Aranui peut désigner :
 Aranui, une des banlieues est de la cité de Christchurch, en Nouvelle-Zélande ;
 Aranui, le nom de plusieurs navires de la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime.

Voir aussi 
 Aranui 5, un cargo mixte qui est entré en service en 2015 entre Tahiti et les îles Marquises